La Capilla de la Santa Cruz de Arriba es el nombre con el que se conocen los siguientes templos católicos:

 Capilla de la Santa Cruz, ubicada en Lucena del Puerto.
 Capilla de la Santa Cruz, ubicada en Rociana del Condado.